Kulich může být:

 kulich (čepice) – přiléhavá zimní čepice (dle Českého etymologického slovníku J. Rejzka pravděpodobně přeneseno z názvu pro sýčka)
 sýček (Athene noctua) ve starší češtině (Erbenova Kytice, Ottův slovník naučný) a některých nářečích (ostravské). Viz též sovy kulíšek nejmenší, kulíšek perlový.
 kulích, sluka lesní (Scolopax rustikola)
 kulík, dříve kulích, české rodové označení některých druhů dlouhokřídlých letců z čeledi kulíkovitých (Charadriidae), z rodů Charadrius, Anarhynchus, Pluvialis, Eudromias.
 prominentní pacient v medicínském slangu

vrch
 Kulich (Lužické hory) – vrch v Lužických horách jižně od Krompachu (559 metrů nad mořem)

příjmení osob
 viz Kulich (příjmení)

Reference

Externí odkazy